Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 13-as, továbbá 13A, 13B, illetve M13-as jelzésű villamosok:

Magyarország 

 13-as villamos (Budapest)megszűnt
 13A villamos (Budapest)megszűnt
 13B villamos (Budapest)megszűnt

Csehország 

 13-as villamos (Prága)

Lengyelország 

 13-as villamos (Szczecin)megszűnt

Németország 

 M13 (Berlin)